Генрих Генрихович Сретенский (род. 23 июля 1962 года в Москве, СССР) — советский фигурист, выступавший в танцах на льду.
Многократный призёр чемпионатов Европы и СССР в паре с  Натальей Анненко.
Мастер спорта СССР международного класса.
В настоящее время — хореограф и тренер по фигурному катанию. Живёт в США, работает в «Washington Figure Skating Club».

В сентябре 2012 года был арестован в городе Джессап (штат Мэриленд) по обвинению в прикосновениях к другому человеку без его согласия и сексуальных домогательствах. Через неделю суд освободил его при условии, что в течение трёх суток он добровольно сдастся окружным властям в Эссексе (штат Нью-Йорк). Это условие Сретенский выполнил и был отпущен под залог в $50000,00.

Результаты выступлений

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1979
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1980
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1988 — танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Г. Сретенский на сайте В. Соловьёва
 Г. Сретенский на sports-reference.com 

Фигуристы СССР
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1988 года
Мастера спорта СССР международного класса
Тренеры по фигурному катанию
Хореографы в фигурном катании